Пласервил има више значења:
 Пласервил (Калифорнија)
 Пласервил (Ајдахо)